Stéphane Moreau (1964-), homme politique belge.
 Stéphane Moreau (1971-), footballeur français.
 Stéphane Moreau, producteur de musique français, fondateur de Dialektik Records.